Ассаб:

 Ассаб — вулкан в Эритрее в области Дэбуб-Кэй-Бахри.
 Ассаб — село (аул) в Шамильском районе Дагестана.